Stauf steht für:
 Stauf (Becher)

Ortsteile:
 Stauf (Neumarkt in der Oberpfalz), Ortsteil der Stadt Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Stauf (Thalmässing), Ortsteil des Marktes Thalmässing, Landkreis Roth, Bayern
 Stauf (Eisenberg), Ortsteil der Stadt Eisenberg, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Stauf (Gemeinde Frankenmarkt), Ortschaft und Katastralgemeinde von Frankenmarkt, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Burgruinen:
 Burg Stauf (Pfalz) bei Eisenberg im Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Burgruine Stauf (Haibach ob der Donau) an der Nordflanke des Aschachtales, Oberösterreich

Personen:
 Gerhard Stauf (1924–1996), deutscher Grafiker, Illustrator und Kupferstecher
 Jean Stauf (ca. 1875/77–1913), Gründer und Eigner der Schiffswerft Jean Stauf
 Renate Stauf (* 1949), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Stauff (Begriffsklärung)